Краковский — фамилия:
 Краковский, Владимир Лазаревич (1930—2017) — советский писатель и журналист, член СП СССР (1963), председатель правления Владимирской организации Союза российских писателей (с 1993).
 Краковски, Джейн (род. 1968) — американская актриса и певица.
 Краковский, Николай Иванович (1903—1976) — советский хирург, ангиолог.
 Краковский, Сергей Викторович (род. 1959) — советский и украинский футбольный вратарь, тренер.
 Краковский, Стефан (1912—1999) — польский историк-медиевист, педагог.
 Краковский, Чеслав (1950—2022) — польский предприниматель, фермер и политик, сенатор.

См. также 
 Матвей Краковский (, около 1330—1410) — богослов и дипломат XV века.
 Краковский повят — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Краков (в состав повята не входит).